Club Bàsquet Tarragona, club de bàsquet de Tarragona
 Ensenyament assistit per ordinador (del nom en anglès Computer Based Training), ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'ensenyament
 Teràpia cognitiva conductual (del nom en anglès Cognitive Behavioral Therapy), una forma de psicoteràpia per estimulació cognitiva